Das Wort Goldschmied bezeichnet:
 den Beruf des Goldschmiedes
 den Goldlaufkäfer

Goldschmied ist der Name folgender Personen:
 Juda Goldschmied de Herz († 1625), in Europa tätiger jüdischer Architekt
 Louis Goldschmied (* ), Österreichischer Eishockeyspieler
 Nahid Bagheri-Goldschmied (* 1957), österreichische Schriftstellerin iranischer Herkunft

Siehe auch:

 Goldschmidt
 Goldschmiede, Gut im Samland, siehe Dimitrowo (Kaliningrad, Zentralrajon)
 Goldsmid
 Goldschmiedsborn